Accordo TRIPs – Trattato internazionale sulla Proprietà industriale
Architettura TRIPS – architettura per microprocessori